Премия по квантовой электронике IEEE () — награда, которая вручается  (ранее известное как Lasers and Electro-Optics Society, LEOS) Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) за выдающийся технический вклад в квантовую электронику. Награда учреждена в 1978 году. Премия состоит из 4 тысяч долларов США и медали.

Список награждённых

См. также 
 Награды IEEE

Примечания

Ссылки 
 Описание премии на сайте общества фотоники IEEE 
 Список лауреатов 

Награды в области технических наук
Награды IEEE
Квантовая электроника